powściągliwość – umiejętność panowania nad sobą, zob. samokontrola i umiarkowanie
 Powściągliwość – karta tarota